Educativa FM é uma emissora pública de rádio brasileira sediada em Maceió, AL que transmite sua programação em 107,7 MHz. Pertence ao Governo do Estado de Alagoas e é gerida pelo Instituto Zumbi dos Palmares.

Em 2014, firmou parceria com a Universidade Estadual de Alagoas.http://www.alagoas24horas.com.br/418286/uneal-tera-programa-de-noticias-na-radio-educativa-fm-de-arapiraca/ Em janeiro de 2018 foi apresentado projeto que visa tornar obrigatória a veiculação de compactos de sessões da assembleia legislativa do estado na rádio.

Ligações externas 
 

Instituições governamentais estaduais de Alagoas
Difusora (Maceió)
Estações de rádio públicas do Brasil
Estações de rádio fundadas em 1986